PCDH20 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 13-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 951 амінокислот, а молекулярна маса — 104 919.

Задіяний у такому біологічному процесі, як клітинна адгезія. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном кальцію. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Некатегоризовані білки